Буркина-Фасо — многоязычная страна. По оценкам, там говорят на 68 языках, 60 из которых являются языками коренных народов. На языке моси говорят около 40 %, в основном в центральном регионе вокруг столицы, Уагадугу, наряду с другими, тесно связанный с языками гур на юге и востоке. На западе широко распространены языки манде. Язык фула широко распространён, особенно на севере.

Официальным языком является французский, введённый в колониальный период. Французский является основным языком в административных, политических и учебных институтах, на государственной службе и в СМИ. Это единственный язык для законов, администрации и суда. В образовании для глухих используется американский жестовый язык, который ввёл глухой американский миссионер Эндрю Фостер, хотя также существует буркинский жестовый язык в Уагадугу.

Для записи языков коренного населения Буркина-Фасо используется национальный буркинийский алфавит на латинской графической основе, принятый в 1979 году.

Примечания

Ссылки 
 Языки Буркина-Фасо на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Языки Буркина-Фасо